En France, plusieurs routes départementales portent le numéro 769.

Anciennes routes nationales 
La route départementale 769 correspond à :
 l'ex-RN 169 dans le Morbihan et le Finistère

Autres routes 
 Dans le Puy-de-Dôme, la route départementale 769 relie Clermont-Ferrand à Dallet.

Voir aussi 
 Routes départementales de France
 Routes du Finistère
 Routes du Morbihan
 Routes du Puy-de-Dôme

769